Le Festival de Cannes est, parmi les festivals de cinéma, le plus médiatisé au monde

Il existe d'autres festivals à Cannes : 
 Cannes Lions International Advertising Festival ou Festival international de la créativité, un festival de la publicité, créé en 1954
 Festival international des jeux de Cannes, se tient annuellement en février, depuis 1986 
 Festival de Cannes de Scrabble francophone qui se déroule pendant le festival international des jeux
 Festival international des séries de Cannes ou Canneseries, nouveau festival s'étant tenu pour la première fois en

Homophones
Deux festivals jouent sur l'homophonie, même approximative, pour des festivals de cinéma décalés : 
 Festival de Kanne, créé en 2000 à Kanne (province du Limbourg, Belgique) 
 Festival de Quend du film grolandais, à Quend (Somme), aujourd'hui Festival international du film grolandais, se déroulant à Toulouse.

Notes et références